Plaats in Indonesië
 Karangwungu (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karangwungu (Karanggeneng), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java